Корелятор (, ; ) — спеціалізований прилад для вимірювання (обчислювання) кореляційних функцій і взаємних кореляційних функцій випадкових процесів.

Розрізняють колерограф, корелометр.

Корелятор, що забезпечує автоматичну реєстрацію графіків кореляційної функції (корелограм) на носіях інформації, називається корелографом.

Корелятор, що визначає деяку сукупність значень кореляційної функції, відповідну певному інтервалу зміни її аргументу зазвичай називають корелометром.

При апаратному обчисленні кореляційних функцій стаціонарних випадкових процесів передбачається, що процеси мають властивість ергодичності. Це дозволяє використовувати в кореляторах усереднення часу.

Примітки

Література 

 
 Словарь по кибернетике /Под редакцией В. С. Михалевича. — 2-е издание — К.: 1989. — 751 с., ISBN 5-88500-008-5
 
Вимірювальні прилади